Société anonyme (abgekürzt S.A. oder SA) steht für:

 Aktiengesellschaft (Belgien)
 Aktiengesellschaft (Schweiz)
 Société Anonyme (Frankreich)
 Société Anonyme (Luxemburg)

Siehe auch:
 Aktiengesellschaft #Die Aktiengesellschaft in verschiedenen Ländern
Sociedad Anónima (Begriffsklärung)